Ларио́нова у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ларионова — улица во Владикавказе.
 Улица Ларионова — улица в Москве.